Холтби () — английская фамилия. Известные носители:

 Холтби, Брэйден (род. 1989) — профессиональный канадский хоккеист. Амплуа — вратарь.
 Холтби, Льюис (род. 1990) — немецкий футболист английского происхождения.